Monodora är ett släkte av kirimojaväxter. Monodora ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kirimojaväxter
Monodora